Егуес — муніципалітет в Наваррі (Іспанія)
 Дієго де Егуес-і-Бомон — іспанський адмірал і колоніальний чиновник